Чемпионат Бельгии по международным шашкам среди женщин — ежегодный турнир по шашкам. Первый чемпионат прошёл в 1974 году. Чемпионкой страны стала Кристина Клас.

Призёры

Литература 

 Журнал «Шашки» 1975 №1, с.22.
 Журнал «Шашки» 1976 №1, с.22.
 Журнал «Шашки» 1978 №2, с.23.
 Журнал «Шашки» 1978 №10, с.32.
 Журнал «Шашки» 1981 №10, с.12.

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки»